Крутицы — крутой речной берег.
 Крутицкое подворье — архитектурный ансамбль семнадцатого века в Москве.
 название населённых пунктов:

Россия 
 Крутицы — село в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.
 Крутицы — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Крутицы — бывшая деревня в Износковском районе  Калужской области
 Крутицы — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Крутицы — деревня в составе города Калуга Калужской области.
 Крутицы — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Крутицы — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Крутицы —  историческое название урочища в Москве.
 Крутицы — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Крутицы — село в Шиловском районе Рязанской области.
 Крутицы — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Крутицы — село в Киреевском районе Тульской области.